Gogarten bezeichnet:
 Gogarten, Ortsteil der Gemeinde Marienheide im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen

Gogarten ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Gogarten (1887–1967), deutscher lutherischer Theologe
 Heinrich Gogarten (1850–1911), deutscher Landschaftsmaler
 Johann Peter Gogarten (* 1953), deutscher Biologe